Рутківський Володимир Григорович (* 18 квітня 1937, с. Хрестителеве, нині Чорнобаївський район, Черкаська область) — український поет, прозаїк.
 Рутківський Олександр Григорович — радянський і український кінознавець.
Прізвища